boot (vaartuig)
 boot (computer), in verband met het opstarten van een computer
 een bundel vlas
 De boot, een roman
 Tupolev Tu-91, waarvan de NAVO-codenaam Boot is
 BOOT-onderzoek, in verband met bodemsanering overeenkomstig het Besluit opslag in ondergrondse tanks
 Boot (lied), een lied van FMG uit 2022

Personen met de achternaam Boot 
 Cornelis Hendrik Boudewijn Boot (1813-1892), minister en burgemeester
 Els Boot (1955), burgemeester
 Elise Boot (1932), rechtsgeleerde, politica en bestuurder
 Henri Boot (1877-1963), kunstschilder
 Johan Cornelis Gerard Boot (1811-1901), latinist
 Joost Boot (1902-2002), burgemeester
 Kees Boot (1970), acteur
 Klaas Boot jr. (1927-2003), turner en sportverslaggever
 Klaas Boot sr. (1897-1969), turner
 Ton Boot (1940), basketballer